Guidé peut désigner :
 Guidé, une localité située dans le département de Dori au Burkina Faso ;
 Guidé, une localité située dans le département de Gorgadji au Burkina Faso.